Kranzelbinder ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Kranzelbinder (* 1968), österreichische Filmproduzentin
 Lukas Kranzelbinder (* 1988), österreichischer Jazzmusiker
 Sabine Kristof-Kranzelbinder (* als Sabine Kranzelbinder), österreichische Schauspielerin